Эсра Ахмед Эль-Сайед (род. 21 ноября 1998) — египетская тяжелоатлетка, участница летних Олимпийских игр 2016 года, серебряный призёр Африканских игр 2015 и 2019 годов и Средиземноморских игр 2013 года, многократный призёр молодёжного чемпионатов мира.

Биография 
Уже в 14 лет Эсра Ахмед начала показывать высокие результаты на взрослых соревнованиях. В 2013 году юная египтянка стала серебряным призёром и в рывке, и в толчке в категории до 58 кг на Средиземноморских играх. Эсра уступили лишь титулованной турчанке Айлин Дашделен. В этом же году египтянка стала четвёртой на юношеском чемпионате мира, при этом все три спортсменки, опередившие Ахмед были как минимум на год старше неё. В 2014 году стала абсолютной чемпионкой Африки среди юниоров в категории до 63 кг. На молодёжном чемпионате мира Эсра стала самой юной в своей весовой категории, при том что в чемпионате могли принимать участие спортсмены 1994 года рождения. Несмотря на существенную разницу в возрасте египетская тяжелоатлетка смогла показать высокий 7-й результат из 21 участницы. В 2014 году молодая спортсменка дебютировала на взрослом чемпионате мира. После рывка Ахмед занимала 8-е место, однако слабая попытка в толчке отбросила её на 15-ю позицию. В 2015 году Эсра окончательно начала выступать в категории до 63 кг. И на юниорском и на молодёжном чемпионатах мира Ахмед становилась серебряным призёром, уступая лишь представительницам Китая. В сентябре 2015 года египтянка стала завоевала ещё одну серебряную медаль, став второй на Африканских играх. На взрослом чемпионате мира в Хьюстоне Эсра заняла только 18-е место. Свою первую победу Ахмед одержала в конце 2015 года, победив на Арабском чемпионате.

В июле 2016 года стало известно, что Эсра Ахмед была включена в состав сборной Египта для участия в Олимпийских играх в весовой категории до 63 кг. В рывке Ахмед смогла поднять 100 кг и разделила по итогам упражнения 6-е место с мексиканкой Эвой Гурролой. В толчке египтянка вновь не смогла показать высокий результат (116 кг). По итогам соревнований Эсра установила свой личный рекорд по сумме упражнений, подняв в общей сложности 216 кг. Этот результат позволил египтянке занять итоговое 7-е место, при этом она стала лучшей среди спортсменок, выступавших в группе B. Летом 2018 года Ахмед остановилась в шаге от призового места на Средиземноморских играх. В июле Эсра в очередной раз стала призёром молодёжного чемпионата мира. В категории до 63 кг египтянка показала результат 207 кг, благодаря чему стала обладательницей серебряной награды.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Личные рекорды

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики 
 Профиль на сайте IWRP 

Тяжелоатлеты Египта
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года